Lem kan syfta på:

 Ben, arm eller manligt könsorgan
 Stanisław Lem (1921–2006), en polsk satirisk och filosofisk science fiction-författare

Se även 
 Läm – en fällbar sektion av en låg vägg